Shahrani ist der Familienname folgender Personen:
 Abdullah Al-Shahrani (* 1975), saudi-arabischer Fußballspieler
 Ibrahim asch-Schahrani (* 1974), saudi-arabischer Fußballspieler
 Yasser al-Shahrani (* 1992), saudi-arabischer Fußballspieler